54-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 27 сентября 1987 года. Победу, второй раз в карьере, одержал французский велогонщик Шарли Мотте.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1987 на FirstCycling
 
 
  

1987 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1987 году
Сентябрь 1987 года